Открытый чемпионат Кореи 2011 — 8-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в южнокорейском городе Сеул и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии.

В 2011 году турнир прошёл с 19 по 25 сентября. Соревнование продолжало восточноазиатскую серию хардовых турниров, расположенную в календаре между US Open и Итоговым турниром.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Алиса Клейбанова
 в парном разряде —  Юлия Гёргес и  Полона Херцог

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Франческа Скьявоне (№ 8 в мире на тот момент). Итальянка не смогла подтвердить свой статус, уступив уже в стартовом матче; в её отсутствии одиночный приз свёлся к матчу Марии Хосе Мартинес Санчес и Галины Воскобоевой — испанка, не уступившая до финала ни сета и здесь продлила свою серию, переиграв казахстанскую соперницу на двух тай-брейках и выиграв свой пятый финал подряд на этом уровне.

В парном турнире соотношение сил было определено уже в момент жеребьёвки: в полуфиналах сошлись четыре сеянных команды, а в финале первая пара турнира обыграла вторую. Титул завоевал альянс Натали Грандин / Владимира Углиржова, переиграв в титульном матче Галину Воскобоеву и Веру Душевину. Южноафриканка в 11-й раз сыграла в финале соревнования ассоциации и впервые победила (на сеульском турнире Грандин боролась в решающем матче в третий раз), а её чешская напарница выступает в таких матчах более уверенно, выиграв 5-й титул в 17-м финале.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Мария Хосе Мартинес Санчес обыграла  Галину Воскобоеву со счётом 7-6(0), 7-6(2).
 Мартинес Санчес выигрывает 2-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в туре ассоциации.
 Воскобоева уступает свой дебютный финал в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 

|RD4-score01-1=6
|RD4-score01-2=6
|RD4-score01-3= 
|RD4-seed02= 
|RD4-team02= К.Закопалова
|RD4-score02-1=3
|RD4-score02-2=2
|RD4-score02-3= 
}}

Финал

Парный турнир 
  Натали Грандин /  Владимира Углиржова обыграли  Веру Душевину /  Галину Воскобоеву со счётом 7-6(5), 6-4.
 Грандин с 11-й попытки побеждает в финале турнира ассоциации.
 Углиржова выигрывает 1-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Кореи
 WTA Тур 2011
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Южная Корея
Теннис
Сентябрь 2011 года
2011